Miejscowości w USA:
 Turtle Lake – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Lake
 Turtle Lake – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McLean
 Turtle Lake – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
 Turtle Lake – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
 Turtle Lake – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
Gminy w USA:
 Turtle Lake (ang. Turtle Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Beltrami
 Turtle Lake (ang. Turtle Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 Turtle Lake (ang. Turtle Lake Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McLean
 Turtle Lake (ang. Turtle Lake Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron